Music Maker bezeichnet:

 Magix Music Maker, eine Musiksoftware
 Music Maker (Label), ein Musiklabel
 Music Maker (Band), eine Band